Kansas City kan syfta på:

 Kansas City Standard – en äldre standard för lagring av data på analoga ljudmedia, oftast kassettband
 Kansas City (film) – en musikfilm av Robert Altman

Geografi
 Kansas City Metropolitan Area – 15 counties i USA runt Kansas City, Missouri
 Kansas City, Kansas –  en stad i Wyandotte County, i delstaten Kansas i USA
 Kansas City, Missouri – en stad i Jackson County, i delstaten Missouri i USA
 Kansas City International Airport – en flygplats

Se även
 Kansas City Shuffle